

Cinema 
 L'isola – film del 1968 diretto da Alberto Cima
 L'isola – film del 1979 diretto da Pino Passalacqua
 L'isola – film del 1980 diretto da Michael Ritchie
 L'isola (Seom) - film del 2000 diretto da Kim Ki-duk
 L'isola – film del 2003 diretto da Costanza Quatriglio
 L'isola (Ostrov) – film del 2006 diretto da Pavel Lungin
 L'Isola – film del 2019 diretto da Mark John Ostrowski

Editoria 
 L'Isola – quotidiano sardo stampato a Sassari (1893-1894)
 L'Isola – quotidiano sardo stampato a Cagliari (1924-1947)
 L'Isola – quotidiano sardo stampato a Sassari (1981-1982)
 L'Isola – denominazione temporanea del quotidiano catanese Giornale dell'Isola

Letteratura 
 L'isola – romanzo di Aldous Huxley
 L'isola – romanzo di Robert Merle
 L'isola – romanzo di Margery Allingham
 L'isola – romanzo di Peter Benchley
 L'isola – romanzo di Sándor Márai
 L'isola – romanzo di Victoria Hislop

Musica 
 L'isola – singolo di Emma Marrone del 2018

Televisione 
 L'isola – ambientazione delle vicende della serie televisiva Lost
 L'isola – serie televisiva del 2012

Pagine correlate 
Isola (disambigua)
Isole (disambigua)